Ullman (Ullmann, Ulmann, Ulman) est un nom de famille porté entre autres par :

 Allan Ullman (1909-1982), auteur de novélisations de thrillers et d'un ouvrage de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Daniel Ullman, major-général américain ;
 Douglas Ullman, véritable nom de Douglas Fairbanks (1883-1939), acteur américain ;
 Edward Ullman, un géographe américain ;
 Elwood Ullman, un scénariste américain ;
 James Michael Ullman (1925-1997), un écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Jeffrey Ullman, informaticien ;
 Paul Ullman, agent secret ;
 Raviv Ullman, plus connu sous le nom de Ricky Ullman, acteur américain ;
 Salomon Ullman (1882-1965), grand-rabbin de Belgique de 1940 à 1957 ;
 Samuel Ullman, poète et homme d'affaires américain ;
 Torsten Ullman, tireur sportif suédois ;
 Tracey Ullman, actrice, productrice, chanteuse, scénariste et réalisatrice anglaise ;

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif